Свято́й Климе́нт О́хридский:
 Святой Климент Охридский (840—916) — первый епископ Болгарии, признан святым.
 Святой Климент Охридский — болгарская полярная станция в Антарктике.